L'Asia-Pacific Film Festival est un festival de cinéma organisé depuis 1954 par l'« Association des Producteurs de Cinéma d'Asie du Sud-Est », fondée en 1953 par Masaichi Nagata et Run Run Shaw.

Il se tient normalement annuellement dans un lieu différent et récompense des films dans diverses catégories. Le grand prix est baptisé « Golden Harvest ».

Histoire 
Le festival fut inauguré en 1954 sous le nom de South East Asia Film Festival, puis renommé en 1956 Asian Film Festival et enfin Asia-Pacific Film Festival en 1982.

Palmarès

1954 :  édition, Tokyo 
La première édition fut dominée par le cinéma japonais, qui remporta cinq des principaux prix. La sélection comportait dix-sept films dont cinq japonais (un pour chacun des grands studios : Hōrōki de Seiji Hisamatsu,  de Nobuo Nakagawa, Le Jardin des femmes de Keisuke Kinoshita, Le Grondement de la montagne et Le Démon doré) et dix-sept documentaires, représentant sept pays ou cités-états.

 Meilleur film : Le Démon doré, de Kōji Shima
 Meilleur réalisateur : Mikio Naruse pour Le Grondement de la montagne (Japon)
 Meilleure actrice : Setsuko Hara pour Le Grondement de la montagne
 Meilleur acteur :   (Philippines) pour Ifugao de Gerardo de León
 Meilleur scénario : Luciano Carlos pour Ang Asawa Kong Americana (Philippines)
 Meilleure photographie : Santi-Vina (Thaïlande)
 Meilleurs décors : Santi-Vina
 Prix spécial : Li Li-Hua pour Song of Romance
 Prix spécial de la MPAA : Santi-Vina ; la récompense, une caméra Mitchell, fut offerte par Frank Borzage au producteur et directeur de la photographie Rattana Pestonji

1955 : 2ème édition, Singapour 
 Meilleur film : L'Histoire de Shunkin (春琴物語, Shunkin monogatari) de Daisuke Itō (Japon)
 Meilleur réalisateur :
 Meilleure actrice: Keiko Kishi pour Bomeiki de Yoshitarō Nomura (Japon)
 Meilleur acteur :
 Meilleure photographie : Bomeiki

1956 : 3ème édition, Hong Kong 
 Meilleur film : 
 Meilleur réalisateur : Gregorio Fernandez pour Higit sa Lahat
 Meilleure actrice : Hideko Takamine pour Nuages flottants de Mikio Naruse
 Meilleur acteur : Rogelio de la Rosa pour Higit sa Lahat
 Meilleure photographie en couleurs : Le Satellite mystérieux de Kōji Shima
 Meilleur scenario : Lo Chen pour The Long Lane

1957 : 4ème édition, Tokyo 
 Meilleur film : La porte Suzaku de Kazuo Mori
 Meilleur réalisateur : Lamberto V. Avellana pour Badjao
 Meilleure actrice : Lin Dai pour Golden Lotus
 Meilleur acteur :
 Meilleur scénario : Rolf Bayer pour Badjao
 Meilleure photographie : Mike Accion pour Badjao
 Meilleur montage : Gregorio Carballo pour Badjao
 Meilleure comédie : Shijipkanŭn Nal de Yi Pyŏngil

1958 : Manille 
 Meilleur film : Our Sister Hedy, de Doe Ching
 Meilleur réalisateur : 
 Meilleure actrice : Lin Dai pour Diau Charn
 Meilleur acteur : Romeo Vasquez pour Ako ang May Sala d'Armando Garces
 Meilleur second rôle féminin : Rebecca del Rio pour Malvarosa de Gregorio Fernandez
 Meilleur réalisateur : Li Han-hsiang pour Diau Charn
 Meilleur scénario : Kao Li pour Diau Charn
 Meilleur jeune acteur : Boy Planas pour "Dayf of the Trumpet"
 Meilleure musique : nn pour Diau Charn
 Meilleur montage : nn pour Diau Charn

1959 : 6ème édition, Kuala Lumpur (mai)
La délégation coréenne envoie cinq films. La délégation philipine fait chou blanc après plusieurs années fastes.
 Meilleur film : The Kingdom and the Beauty de Li Han-hsiang
 Meilleur réalisateur : Yasuzō Masumura pour Le Précipice glacé
 Meilleur scénario : Kaneto Shindō pour Le Précipice glacé
 Meilleure actrice: Lucilla Yu Ming pour Her Tender Heart
 Meilleur acteur : Kinnosuke Nakamura
 Meilleur second rôle masculin : King Hu pour The Kingdom and the Beauty
 Meilleure photographie en couleurs : Hiroshi Murai pour Le Précipice glacé
 Meilleure photographie en noir et blanc : Dong Shao-yong pour Darling Daughter de Doe Ching
 Meilleur son : Toshikazu Watanabe pour Le Précipice glacé
 Meilleurs décors : Tomoo Shimogawara pour Le Précipice glacé
 Meilleure chorégraphie : Because I Love You de Han Hyōngmo (Corée)

1960 : Tokyo 
 Meilleur film : Rear Entrance de Li Han-hsiang
 Meilleur réalisateur : 
 Meilleure actrice: Lucilla Yu Ming pour All in the Family
 Meilleur acteur : Kim Sŭng-ho pour Romance Papa
 Meilleur second rôle féminin : Ouyang Sha-fei pour Devotion de Huang Tang
 Meilleur second rôle masculin :  Leroy Salvador pour Biyaya ng Lupa
 Meilleure comédie : Love Parade
 Meilleure photographie :
 Prix spécial : Bayanihan

1961 : Manille 
 Meilleur film : Onna wa Yoru Keshosuru d'Umetsugu Inoue
 Meilleur réalisateur : 
 Meilleur acteur : Kim Sŭng-ho pour Monsieur Park
 Meilleure actrice: Lin Dai pour Les Belles<ref name="SC51">Southern Screen", numéro 51, mai 1962, p. 5</ref>
 Meilleure comédie : My Serenade Meilleure musique : Yai Min pour Les Belles Meilleur montage : Les Belles Meilleurs décors : Les Belles Meilleur scenario : Ke Shui-fan pour The Deformed Meilleure photographie en N&B : The Deformed 1962 : 9ème édition, Séoul (12-16 mai) 
L'Indonésie et la Thaïlande s'étant retirées, seuls six membres (Japon, Hong-Kong, Philippines, Malaisie, Chine libre et Corée) participent à cette édition, qui est la première à être organisée par la Corée (du sud) et le premier événement international organisé par la jeune dictature. Le succès inattendu du film coréen qui remporte le prix entraine une vague d'enthousiasme pour le festival dans le pays.

 Meilleur film : Le locataire et ma mère de Shin Sang-ok
 Meilleur réalisateur : Yasuzō Masumura pour Confessions d'une épouse Meilleure actrice : Lin Dai pour Love Without End meilleur acteur : 
 Meilleur son : Wataru Konuma pour Sanjuro meilleurs décors : Prince Yeonsan 1963 :  édition, Tokyo (15-19 avril) 
L'édition rassemble sept nations
 Meilleur film : Kyoto Meilleur réalisateur : 
 Meilleure actrice :  (Corée) pour Ttosuni Meilleur acteur : Kim Sŭng-ho pour Romance Grey Meilleur acteur de genre : Kim Hui-gap
 Meilleure musique : Zhou Lan-ping pour The Love Eterne de Li Han-hsian

 1964 :  édition, Taipei  
 Meilleur film : Oyster Girl Meilleur réalisateur : Shin Sang-ok pour L'Écharpe rouge Meilleur acteur : 
 Meilleure actrice: Ivy Ling Po pour Hua Mulan Meilleurs décors : Lovers' Rock Meilleur montage : Yang Seong-ran pour L'Écharpe rouge "Best Tragedy" : Nam-gwa Buk de Kim Ki-duk 
 Meilleure comédie :  de P. Ramlee

 1965 :  édition, Kyoto (12-16 mai) 
 Meilleur film : The Grand Substitution Meilleur réalisateur : 
 meilleur scénario : Chang Yung-hsiang pour Beautiful Duckling meilleurs décors : Chou Chih-liang pour Beautiful Duckling Meilleure actrice : Li Ching pour The Mermaid Meilleur acteur : Kim Chin-gyu pour Samyong le muet
 Meilleur second rôle féminin : Kaoru Yachigusa pour Tristesse et beauté de Masahiro Shinoda
 meilleur second rôle masculin : Ou Wei pour Beautiful Duckling 1966 :  édition, Séoul (5-9 mai) 
La Corée remporte 12 prix.
 Meilleur film : The Blue and the Black Meilleur réalisateur : 
 Meilleure actrice : Choi Eun-hee pour Sino-Japanese War and Queen Min Meilleur acteur : Park No-sik pour Sino-Japanese War and Queen Min meilleur scénario : Liu Yi pour The Silent Wife meilleure photographie couleur : Lai Cheng-ying pour The Silent Wife meilleure photographie noir et blanc : Gaetmaeul
 prix du meilleur espoir : Ai Li pour The Monument of Virtue de Li Hsing 
 Meilleur film documentaire : Bimujang jidae (The DMZ) 1967 :  édition, Tokyo 
 Meilleur film : Susanna, de Ho Meng-hua
 Meilleur réalisateur : 
 Meilleure actrice :
 Meilleur acteur : Ko Chun-hsiung pour Lonely Seventeen Meilleur second rôle féminin : Chikage Awashima pour Watashi, chigatteiru kashira d'Akinori Matsuo
 Meilleure photographie : Gamera contre Gyaos Meilleur acteur de comédie :  pour Le Vagabond nostalgique de Yōji Yamada

 1969 :  édition, Manille 
 Meilleur film :
 Meilleur réalisateur : 
 Meilleure actrice : 
 Meilleur montage : nn pour Yuk-gun Kim-il-byung de Shin Sang-ok
 
 1970 : 16ème édition, Djakarta 
 Meilleur film : Apa Yang Kau Cari, Palupi de Asrul Sani
 Meilleur réalisateur : Chang Cheh pour Vengeance ! Meilleure actrice : Gloria Sevilla pour Badlis sa kinabuhi 
 Meilleur acteur : David Chiang pour Vengeance! Meilleure photographie : Love without End 1971 :  édition, Kyoto 
 Meilleur film : Penganten Remadja de  
 Meilleur réalisateur : 
 Meilleure actrice : Chen Chen pour The Story of Ti Ying 

 1972  édition, Séoul
A la suite de la déconfiture de la Daiei et de l'effacement de son président Nagata, cofondateur du festival, le Japon se retire de l'organisation et n'envoie que des tirages de films.
Le festival se déroule à Séoul mais ne donne pas lieu à une remise de prix. Les officiels hong-kongais, taîwanais et coréens envisagent alors de mettre fin au festival.

 1973 : 19ème édition, Singapour (18 mai) 
Hong Kong remporte six des principaux prix de l'édition.
 Meilleur film : Bordel numéro 8 à Sandakan Meilleur réalisateur : 
 Meilleure actrice :
 Meilleur acteur : David Chiang pour Frères de sang Prix spécial : Ti Lung pour Frères de sang 1974 : 20ème édition, Taipei
La Thailande remporte six prix.
 Meilleur film : 
 Meilleure actrice :
 Meilleur acteur : Ko Chun-hsiung pour The Everlasting Glory 1975 : 21ème édition, Djakarta (12-14 juin) 
10 pays (Philippines, Hongkong, Indonésie, Japon, Corée, Malaisie, Chine libre, Thaïlande, Inde et Singapour) envoient 266 représentants.
La délégation de Chine (libre) remporte sept prix.
 Meilleur film : 

 1976 : 22ème édition, Pusan (15-17 juin) 

La délégation de Chine (libre) remporte neuf prix (meilleur film, meilleure actrice, meilleur scénario, meilleur documentaire (True Frienship), meilleur film scientifique (The Egret), meilleur montage de documentaire (Le Défilé du 10 octobre), meilleur film folklorique (Les Arts populaires chinois), acteur le plus populaire (Chin Han), prix spécial (Xu Feng.
 Meilleur film : L'Attaque dura 5 jours Meilleur réalisateur :  pour Botong Yeoja Meilleur acteur : Choi Moo-ryong pour Botong Yeoja et Ken Takakura pour Bullet Train Meilleure actrice : Kumiko Akiyoshi pour Banka (Japon), Marini pour Love (Indonésie) et Brigitte Lin pour L'Attaque dura cinq jours (ex aequo)
 Meilleur scénario :  pour Fragrant Flower vs Obnoxious Grass Acteur le plus populaire : Chin Han
 Prix spécial : mademoiselle Hsu Feng pour L'Attaque dura 5 jours 1977 : Bangkok (23-25 novembre) 
La Corée remporte 3 prix : meilleur second rôle masculin, meilleur espoir et meilleure photographie

 Le film Al Kautsar De  reçoit deux prix
 Meilleur scénario : Swamy de Basu Chatterjee
 Meilleure actrice : 

 1978 : Sydney (octobre)
 Meilleur film : Les Rites de mai (Itim) de :en:Mike de Leon
 Meilleur acteur : Ken Takakura pour Les Mouchoirs jaunes du bonheur Meilleure actrice : Charo Santos (Les Rites de mai) et Kim Ja-ok (L'Appartement de mademoiselle O), ex aequo
 Meilleur réalisateur : Masahiro Shinoda pour Orin la proscrite Meilleurs décors : Le Rêve dans le pavillon rouge Meilleur film d'arts martiaux : La 36e Chambre de Shaolin 
 meilleur documentaire : Chitrakathi (Inde)

 1980 
 
 1982 
 Meilleur acteur : Ken Takakura pour Eki, la gare 1983 
Meilleure actrice : Yūko Tanaka pour Le Col du mont Amagi 1984 
Meilleur réalisateur : Hou Hsia-hien pour Un été chez grand-père 1985 
 1986 
 1987 
 meilleur film : La Mère porteuse, d'Im Kwon-taek
 1988 
 Meilleur acteur : Sammo Hung pour Painted Faces 1989 
 1990 
 1991 
 1992 
 1993 
 Meilleur film : Cageman Meilleur réalisateur : Chen Kaige pour Adieu ma concubine 1994 
 1995 
 Meilleur réalisateur : Tsui Hark pour The Lovers Meilleure actrice : Rene Liu pour Siao Yu 1996 
 1997 
 1998 
 1999 
 2000 
 Meilleur scénario : La Vierge mise à nu par ses prétendants 2001 
 Meilleur film : Et là-bas, quelle heure est-il ? 2005  
 Meilleur film : Frères de sang 2010 
 Meilleur second rôle masculin : Soumitra Chatterjee pour Angshumaner Chhobi''

2011 -2020

Notes et références

Bibliographie 
 
 
It's 'Oscar' Time in Asia!: The Rise and Demise of the Asia-Pacific Film Festival, 1954-1972

Récompense de cinéma en Asie